Neitmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Neitmann (* 1951), deutscher Musikpädagoge
 Klaus Neitmann (* 1954), deutscher Archivar, Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
 Sonja Neitmann, deutsche Historikerin